Folgende Diskografie listet die Tonträgerveröffentlichungen des Musiklabels Gerth Medien sowie seiner vorangegangenen Label mit Ausnahme der Single-Veröffentlichungen der Label Frohe Botschaft im Lied, Songs der Frohen Botschaft und Frohe Botschaft für Kinder, hierzu siehe:

Katalognummern LP (9)33.000 ff. / MC (9)60.000 ff. / CD (9)38.000 ff.

Nr. 000–099

Nr. 100–199

Nr. 200–299

Nr. 300–399

Nr. 400–499

Nr. 500–599

Nr. 600–699

Nr. 700–799

Nr. 800–899

Nr. 900–999

Katalognummern LP 2000 ff. / MC 92.000 

Unter Schallplatten-Nr. 2000 ff. erschienen zunächst EPs im Label Frohe Botschaft im Lied in Form von 10"-Singles, meist Kompilationen von Zweitverwertungstiteln aus vorangegangenen Veröffentlichungen von 7"-Singles, teilweise aber auch Ersterscheinungen mit erweiterter Spieldauer. Mit Ausbreitung der LP erschienen hier später Kompilationsalben besonderer Editionen und verursachten teilweise eine Doppelbelegung bereits zugeordneter Katalognummern.

Nr. 300–399

Nr. 400–499

Nr. 500–599

Katalognummern CD (9)39.000 ff. / MC (9)62.000 ff.

Nr. 000–099

Nr. 100–199

Nr. 200–299

Nr. 300–399

Nr. 400–499

Nr. 500–599

Nr. 600–699

Nr. 700–799

Nr. 800–899

Nr. 900–999

CD-Nr. 940.000

Nr. 000–099

Nr. 600–699

Katalognummern CD (9)24.000 ff. / MC (9)64.000 ff. bzw. MC (9)28.000 ff.

Nr. 000–099

Nr. 100–199

Nr. 200–299

Nr. 300–399

Nr. 400–499

Nr. 800–899

Katalognummern CD-Box 964.000 ff.

Katalognummern CD 946.000 ff. / MC 947.000 ff.

Nr. 000–099

Nr. 100–199

Nr. 200–299

Nr. 900–999

Einzelnachweise 

Label-Diskografie